

Livre 
 The Birds of America (première moitié du ), recueil de planches sur les oiseaux de Jean-Jacques Audubon

Films 
 Birds of America (2008), réalisé par Craig Lucas
 Birds of America (2022), réalisé par Jacques Lœuille, sur les traces de Jean-Jacques Audubon (voir Livre ci-dessus)